Дзякино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дзякино — село в Глазовском районе Удмуртии.
 Дзякино — деревня в Ярском районе Удмуртии.